Llista de personatges bíblics#Dedan
 Dedan (Aràbia), capital dels dedanites vers el segle VI aC, i probable centre del regne de Lihyan al segle III aC
 Principat de Dedan a l'Índia